Devnensko Ezero kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Varnensko Ezero, lagun, Varna, 
 Beloslavsko ezero, sjö, Varna, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar